Сезон 2019/20 Чешской экстралиги — 27-й чемпионат Чешской экстралиги. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был прерван во время предварительного раунда плей-офф. Чемпион и призёры не были определены.

Формат 
Формула чемпионата незначительно изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Новинкой был прямой вылет в первую лигу для последней команды. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был прерван во время предварительного раунда плей-офф. Чемпион и призёры не были определены. Клуб «Рытиржи Кладно» выбыл в первую лигу, право играть в Экстралиге 2020/21 получил победитель первой лиги «Мотор Ческе-Будеёвице».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Оломоуц — Злин — 1:1 (5:1, 1:3)

Маунтфилд Градец-Кралове — Энергия Карловы Вары — 1:1 (3:1, 3:5)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Милан Гулаш (Пльзень) — 35 шайб

Гол+пас

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2019/20
 Статистика плей-офф 2019/20

Чешская экстралига
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее